Бехер () — німецьке прізвище.
    
 Йоганн Йоахім Бехер (1635—1682) — німецький хімік і лікар.
 Йоганнес-Роберт Бехер (1891—1958) — німецький поет, культурний і політичний діяч НДР. Автор тексту державного гімну НДР.